Вальбек () — немецкие фамилия и топоним:
 Вальбек — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт; входит в состав района Мансфельд
 Вальбек — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт; входит в состав района Оре
 Вальбек — средневековое графство с центром в Вальбеке (Оре)
 Вальбекский дом — саксонская династия, владевшая в X—XI веках графством Вальбек
  — голландский пират XVII века